Деф-Смит () — округ в США. Расположен штате Техас, на северо-западе Техасского выступа, в приграничной зоне со штатом Нью-Мексико. По состоянию на 2000 год численность населения составляла 18 561 человек. Окружным центром является город Херфорд.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа составляет 3880 км², из которых 3878 км² суша и 2 км² или 0,06 % это водоёмы.

Соседние округа 
 Карри (юго-запад)
 Кастро (юго-восток)
 Квэй (запад)
 Олдем (север)
 Рэндолл (восток)
 Пармер (юг)

История 

В 1876 году законодательное собрание штата учредило и присвоило округу имя, однако вплоть до 1890 года он так и не был организован. Окружным центром был выбран город Ла-Плата. Округ был назван в честь Эрастуса «Глухого» Смита (, 1787—1837) — частично глухого разведчика техасских сил периода Техасской революции. Он был первым, кто пробрался в Аламо после его падения.

Некоторое время в округе планировалось организовать хранилище радиоактивных отходов, но в дальнейшем отказались от этой идеи в пользу Юкка-Маунтин в штате Невада. Основатель «Arrowhead Mills» Джесси Фрэнк Форд возглавил акции протеста населения Деф-Смит, построив свои аргументы на том, что присутствие хранилища отходов может стать причиной загрязнения водоносного слоя Огаллала — основного источника питьевой воды для Западного Техаса.

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало 18 561 жителей, в составе 6180 хозяйств и 4832 семей. Плотность населения была 5 человек на 1 квадратный километр. Насчитывалось 6914 жилых домов, при плотности покрытия 2 постройки на 1 квадратный километр. По расовому составу население состояло из 72,28 % белых, 1,51 % чёрных или афроамериканцев, 0,8 % коренных американцев, 0,25 % азиатов, 0,13 % коренных гавайцев и других жителей Океании, 22,92 % прочих рас, и 2,11 % представители двух или более рас. 57,4 % населения являлись испаноязычными или латиноамериканцами.

Из 6180 хозяйств 41 % воспитывают детей возрастом до 18 лет, 61 % супружеских пар живущих вместе, в 12,6 % семей женщины проживали без мужей, 21,8 % не имели семей. На момент переписи 19,7 % от общего количества жили самостоятельно, 10 % лица старше 65 лет, живущие в одиночку. В среднем на каждое хозяйство приходилось 2,96 человека, среднестатистический размер семьи составлял 3,41 человека.

Показатели по возрастным категориям в округе были следующие: 33,3 % жители до 18 лет, 9,6 % от 18 до 24 лет, 25,5 % от 25 до 44 лет, 19,4 % от 45 до 64 лет, и 12,1 % старше 65 лет. Средний возраст составлял 31 год. На каждых 100 женщин приходилось 95,5 мужчин. На каждых 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 91,9 мужчины.

Средний доход на хозяйство в округе составлял 29 601 $, на семью — 32 391 $. Среднестатистический заработок мужчины был 26 090 $ против 19 113 $ для женщины. Доход на душу населения был 13 119 $. Около 19,3 % семей и 20,6 % общего населения находились ниже черты бедности. Среди них было 26,3 % тех кому ещё не исполнилось 18 лет, и 15,7 % тех кому было уже больше 65 лет.

Населённые пункты 

 Гленрио
 Дон
 Херфорд

Политическая ориентация 

На президентских выборах 2008 года Джон Маккейн получил 73,06 % голосов избирателей против 26,29 % у демократа Барака Обамы.

В Техасской палате представителей округ Деф-Смит числится в составе 86-го района. С 1985 года интересы округа представляет атторней из Амарилло республиканец Джон Смити.

Образование 

Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:

 школьный округ Херфорд

Примечания

Ссылки 
 Округ Деф-Смит на сайте Handbook of Texas Online 
 Цифровая копия книги «A History of Deaf Smith County, featuring Pioneer Families» на сайте «Портал техасской истории» 
 Цифровая копия книги «The Land and Its People, 1876—1981: Deaf Smith County Texas» на сайте «Портал техасской истории» 
 Исторические фотоматериалы по округу Деф-Смит на сайте «Портал техасской истории» 

Округа Техаса